Gesorteerd naar land
 Muziekmuseum (Stockholm), museum in Stockholm, Zweden
 Muziekmuseum De Harmonie, museum in Koekelare, België
 Muziekmuseum (Beeskow), museum in Beeskow, Brandenburg, Duitsland, voorheen in Monschau, Noordrijn-Westfalen
 Musée de la musique, museum in Parijs, Frankrijk
 Muziekmuseum van Macedonië, museum in Thessaloniki, Griekenland
 Muziekmuseum van de Filharmonische Gezelschap, museum op Korfoe, Griekenland
 Muziekmuseum (Osaka), museum van het Music College in Osaka, Japan
 Muziekmuseum (Mexico), museum in Mexico-Stad, Mexico
 Muziekmuseum (Moskou), museum in het Sjeremetev-paleis (Fonteinhuis) in Moskou, Rusland
 Interactief muziekmuseum van Málaga, museum in Málaga, Spanje
 Tsjechisch Muziekmuseum, museum in Praag, Tsjechië
 Musikmuseum (Bazel), museum in Bazel, Zwitserland
Zie ook 
Muziekhistorisch museum (doorverwijspagina)